Les Joyeux était le surnom donné aux soldats d'un bataillon d'infanterie légère d'Afrique (Bat’ d’Af’) ;
 nom d'un des sept nains ;
 adjectif qualificatif se rapportant au sentiment de joie.

Patronyme
 Clara Joyeux (1998-), joueuse de rugby à XV française ;
 Michel Thomassin dit Joyeux (1616?-1706), danseur et gouverneur des châteaux de Choisy, Meudon et Chaville ;
 Henri Joyeux (1945-), médecin français, ancien professeur à l'université de Montpellier ;
 Malik Joyeux (1980-2005), surfeur français ;
 Maurice Joyeux (1910-1991), militant et penseur anarchiste français ;
 Odette Joyeux (1914-2000), actrice française ;
 Jean-Théodore Joyeux (1865-1938), coureur cycliste français.

Toponyme
 Joyeux est une commune de l'Ain ;
 voir aussi : Démographie de Joyeux.

Voir aussi 
 Joie